Тихий Уголок — название нескольких населённых пунктов:
 Тихий Уголок — посёлок в Костромском районе Костромской области.
 Тихий Уголок — посёлок в Ливенском районе Орловской области.